Аугуст Диль (; род. 4 января 1976, Западный Берлин) — немецкий актёр.

Биография 
Август Диль родился в Берлине. Его отец — актёр Ганс Диль, мать — дизайнер по костюмам, брат — композитор и также периодически исполняет роли в кино.

Пока он рос, его семья часто переезжала, они жили в Гамбурге, Вене, Дюссельдорфе и Париже. В возрасте 18 лет Август сыграл в пьесе «Разбойники» Фридриха Шиллера.

Диль был женат на актрисе Юлии Малик, с которой у него двое детей. Актёр умеет играть на гитаре, а также говорит на испанском, немецком, французском и английском языках.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 1998 — Bavarian Film Awards: Лучший актёр в фильме «23»
 1999 — Deutscher Filmpreis: Лучший актёр в фильме «23»
 2004 — Undine Awards: Лучший актёр в фильме «К чему помыслы о любви?»
 2005 — German Film Critics Association Awards: Лучший актёр в фильме «К чему помыслы о любви?»
 2010 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино за фильм «Бесславные ублюдки»

Номинации 
 2005 — German Film Award: Лучший актёр в фильме «Девятый день»

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Сценаристы Германии